En Pologne, Wilczków peut faire référence à :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Wilczków, un village du powiat de Środa Śląska,
 Wilczków, un village du powiat de Wrocław.

dans la voïvodie de Łódź
 Wilczków, un village du powiat de Poddębice,
 Wilczków, un village du powiat de Sieradz.